Behrnauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Behrnauer (1649–1720), Hauptpfarrer von Löbau
 Georg Ehrenfried Behrnauer (1682–1740), Rektor des Bautzner Gymnasiums
 Karl Gottlieb Behrnauer (1765–1831), Bürgermeister von Zittau (1804–1810)
 Walter Behrnauer (1827–1890), deutscher Bibliothekar und Orientalist

Siehe auch:
 Bernauer